Alexandra Rapaport – attrice svedese
 David Rapaport – psicologo e psicoanalista ungherese naturalizzato americano
 Helena Rapaport – ex sciatrice alpina svedese
 Martin Rapaport – imprenditore belga naturalizzato statunitense
 Rapaport diamond report - listino per la quotazione dei diamanti